Najpopularniejsze szwedzkie nazwisko, patronimiczne jak wszystkie najpopularniejsze w tym kraju , syn Johana.

 Andreas Johansson – szwedzki piłkarz 
 Andreas Johansson – szwedzki piłkarz 
 Bo Johansson – szwedzki trener piłkarski
 Hugo Johansson – szwedzki strzelec, medalista olimpijski 
 Ingemar Johansson – szwedzki bokser, medalista olimpijski
 Ingemar Johansson – szwedzki lekkoatleta, medalista olimpijski 
 Jay-Jay Johanson – szwedzki piosenkarz
 Johan Petter Johansson – szwedzki wynalazca i przemysłowiec
 Kent Johansson – szwedzki polityk
 Lennart Johansson – szwedzki działacz sportowy
 Mathilde Johansson – francuska tenisistka
 Robert Johansson – norweski skoczek narciarski, medalista olimpijski 
 Scarlett Johansson – amerykańska aktorka 
 Sven Johansson – szwedzki hokeista
 Sven Johansson – szwedzki kajakarz, medalista olimpijski 
 Sven Johansson – szwedzki strzelec, medalista olimpijski 
 Thomas Johansson – szwedzki tenisista, medalista olimpijski 
 Thure Johansson – szwedzki zapaśnik, medalista olimpijski 

Zobacz też: Johansen, Johanson